Gavilánes ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Gavilánes (* 1976), spanischer Eishockeyspieler
 José Gavilánes (* 1987), spanischer Eishockeyspieler